Никола́й Фёдорович Андре́ев:
 Андреев, Николай Фёдорович — российский писатель; в 1852—1856 гг. сотрудничал с «Тульскими Губернскими Ведомостями».
 Андреев, Николай Фёдорович (1917—1987) — Герой Советского Союза.
 Примечания